

Ecologia e ambiente 

 Ecologia – studio delle interazioni tra gli organismi e il loro ambiente.
 Ecologia della popolazione – gruppo di organismi appartenenti alla stessa specie diffusi in una determinata area.
 Ecologia profonda – filosofia o ecosofia contemporanea basata su uno smarcamento dalle enfasi antropocentriche dell'ambientalismo.
 Ecologia urbana e sociale – interazione costante e imprescindibile tra il comportamento umano e i grandi ambienti urbani.

Geografia 

 Ecologia del paesaggio – scienza applicata, nata in origine come interfaccia tra geografia ed ecologia.
 Ecologia politica – studio delle relazioni tra fattori politici – economici e sociali.

Botanica 

 Ecologia delle Banksia – tutte le relazioni ed interazioni tra le piante del genere Banksia ed il loro ambiente.

Economia 

 Ecologia industriale – disciplina scientifica che ha come oggetto lo studio del sistema umano, visto nel contesto del proprio ambiente, la biosfera.

Sociologia 

 Ecologia dei media – campo di studi interdisciplinare che ha per oggetto le forme espressive della cultura umana a partire dalla loro dimensione sistemica.

Psicologia 

 Ecologia comportamentale – studio della base ecologica ed evoluzionistica del comportamento animale.